

Antropologia 
 Walkabout – viaggio rituale degli aborigeni australiani

Cinema 
 L'inizio del cammino (Walkabout) – film del 1971 diretto da Nicolas Roeg

Letteratura 
 La grande prova (Walkabout) – romanzo di James Vance Marshall del 1959
 Walkabout – racconto di Giorgio Gennari con illustrazioni di Giacomo Mordacci, edito nel 2010 da Fermoeditore

Musica 
 Walkabout – album dei The Fixx del 1986
 Walkabout – traccia dell'album One Hot Minute dei Red Hot Chili Peppers del 1995
 Walkabout – album di Najwa Nimri del 2006

Nautica 
 Walkabout – barca a vela

Televisione 
 Il percorso (Walkabout) – episodio della terza stagione di Babylon 5
 L'esperimento (Walkabout) – episodio della prima stagione di Millennium
 La caccia (Walkabout) – episodio della prima stagione di Lost
 Sceriffo vagabondo (Walkabout) – episodio della seconda stagione di Robin Hood (serie televisiva 2006)